18-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 2010 году в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте tournamentsoftware.com

2010
Международные спортивные соревнования в Париже
Чемпионаты мира во Франции